Маза:

Маза (кримінальний жаргон) — заступництво, покровительство в кримінальному середовищі.

Топоніми 
 Маза (Дагестан) — село в Дагестані.
 Маза (Вологодська область) — село в Вологодській області, РФ.
 Маза (Нижньогородська область) — село в Нижньогородській області, РФ.
 Маза (Самарська область) — село в Самарській області, РФ.
 Юлова Маза — село у Вольському районі Саратовської області Російської Федерації.
 Труєва Маза — село у Вольському районі Саратовської області Російської Федерації.

Гідроніми 
 Маза (притока Колпі) — річка в Кадуйському районі Вологодської області, ліва притока Колпі.
 Маза (верхня притока Терешки) — річка в Радищевскому районі Саратовської області, верхня притока Терешки.
 Маза (нижня притока Терешки) — річка в Хвалинському районі Саратовської області, нижня притока Терешки.
 Маза (притока Уси) — річка в Самарській області, притока Уса.